

Ґолашево — село в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґолашево — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства